Инзовка — топоним.

 Инзовка — село в Запорожской области, Украина.
 Инзовка (приток Кондобы) — река.